Stasin est le nom de :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stasin, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stasin, village 

dans voïvodie de Lublin
 Stasin, village de la gmina de Konopnica  
 Stasin, village de la gmina de Wojciechów 
 Stasin, village de la gmina de Chodel 
 Stasin, village de la gmina de Józefów nad Wisłą 

dans la voïvodie de Mazovie
 Stasin, village du powiat de Siedlce, 
 Stasin, village du powiat de Sokołów 
 Stasin, village du powiat de Wyszków

Homonymie de toponyme